Lucchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lucchetti i Farré (* 1934), spanischer Schauspieler
 Cristian Lucchetti (* 1978), argentinischer Fußballtorhüter
 Héctor Lucchetti (1905–??), argentinischer Fechter
 Leandro Lucchetti (* 1944), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Luis Lucchetti (1902–1990), argentinischer Fechter
 Maria Clara Lucchetti Bingemer (* 1949), brasilianische katholische Theologin
 Vittorio Lucchetti (1894–1965), italienischer Turner

Siehe auch:
 Luchetti